Метапсихоло́гия ( — приставка, обозначающая следование в пространстве или во времени,  — душа;  — знание) — многозначный термин, употребляемый в различных аспектах научного знания, чаще всего в тесной связи с дисциплиной психологией.

 Метапсихология (в методологии науки) — дисциплина, ориентированная на изучение научной (эмпирической) психологии.
 Метапсихология (в философии науки) — узкая специализация в науке, основной целью которой является раскрытия полного комплекса принципов, исходных предпосылок, понятий, а также принимаемых в качестве аксиом способов объяснения\объяснительных факторов, которые делают психологию понятной.
 Метапсихология (TIR) — одно из центральных понятий и научная база в терапии ПТСР и методики личностного роста, разработанной в рамках направления Traumatic Incident Reduction американским учёным .
 Метапсихология (психоанализ) — «общая теория» психоанализа (в первоначальном смысле — фрейдизма), а также специфический подход к изучению психических явлений.